Руксандра Драгомір була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в другому колі її перемогла Людмила Ріхтерова.

Йоаннетта Крюгер виграла титул, перемігши у фіналі Маріон Маруску з рахунком 6–1, 6–1.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Бренда Шульц-Маккарті (2-ге коло)
  Руксандра Драгомір (2-ге коло)
  Каріна Габшудова (чвертьфінал)
  Патті Шнідер (1-ше коло)
  Деніса Хладкова (чвертьфінал)
  Адріана Герші (1-ше коло)
  Катаріна Студенікова (1-ше коло)
  Сандра Клейнова (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 1997 Skoda Czech Open Draw

1997, одиночний розряд
Одиночний розряд